Qi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qi Xian (härad i Kina, Shanxi), 
 Qi Xian (härad i Kina, Henan, lat 35,66, long 114,17), 
 Qi Xian (härad i Kina, Henan, lat 34,52, long 114,76), 

Robotskapade Kinaförgreningar